Příjmení Byrne nosí více osobností:

 Rory Byrne (* 1944) – jihoafrický inženýr a tvůrce automobilů
 Gabriel Byrne (* 1950) – irský herec a režisér
 David Byrne (* 1952) – skotský hudebník
 Gerry Byrne (1938–2015) – anglický fotbalista
 Lorna Byrne (* 1955) – irský mystička
 Josh Byrne (* 1984) – americký herec
 Mike Byrne (* 1990) – americký bubeník